Хмель:

 Хмель — род цветковых растений семейства Коноплёвые. Включает в себя два вида.
 Хмель — село, входит в Глинновский сельский совет Рокитновского района Ровненской области Украины.
 Хмель — художественный фильм в двух частях по мотивам одноимённого романа Алексея Черкасова.
 Хмель обыкновенный
 Жатецкий хмель
 Хмель японский
 Дикий хмель
 Хмель и солод

Персоналии 
 Хмель, Александр Емельянович (1904—1998) — советский военный деятель, политработник, генерал-лейтенант.
 Хмель, Иван Иванович (1918—1944) — участник Великой Отечественной войны, командир стрелковой роты, Герой Советского Союза, старший лейтенант.
 Хмель, Роман Валентинович (род. 1969) — советский и украинский футболист.
 Хмель, Рудольф (род. 1939) — словацкий политик, бывший вице-премьер-министр Словацкой Республики по вопросам меньшинств.

См. также 
 Хмели
 Хмелёв
 Хмели-сунели
 Хмели-Сунели (группа)
 Хмел (футбольный клуб)
 Хмельницкий